Метелёв — русская фамилия. Известные носители:
 Метелёв, Александр Денисович (1893—1937) — советский государственный деятель и журналист.
 Метелёв, Василий Петрович (1913—2012) — советский офицер-танкист, Герой Советского Союза (1944).
 Метелёв, Герман Селивёрстович (1938—2006) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации.
 Метелёв, Дмитрий Алексеевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Метелёв, Олег Александрович (род. 1961) — российский актёр театра и кино.
 Метелёва, Наталья Владимировна (род. 1962) — российская писательница в жанре фэнтези, филолог, прозаик и журналист, гриновед, дизайнер.

 Метелев, Артём Павлович (род. 1993) — председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике.

Топоним 
 Метелев — хутор в Азовском районе Ростовской области.